Jméno a příjmení Jiří Fišer má více nositelů:

 Jiří Fišer (fotbalista) (* 1908) – bývalý československý fotbalista, útočník
 Jiří Fišer (politik) (* 1953) – český politik, od roku 2012 zastupitel Jihočeského kraje, od roku 2010 starosta města Tábor